Франсиско де Борха Кейпо де Льяно (; 6 октября 1840 — 31 января 1890, Мадрид) — испанский государственный деятель. Мэр Мадрида с 1874 по 1875 год.

Биография 

Франсиско родился в Мадриде 6 октября 1840 года, в семье Хосе Марии Кейпо де Льяно и Марии дель Пилар Гайосо. На следующий день он крестился в приходе Сан-Маркос в честь своего предка Франсиско де Борхи. При рождении он стал перенял титулы: графа Торено, графа Майорга и графа Касареса.

Он изучал философию и право в Центральном университете Мадрида. Достигнув установленного законом возраста, он был избран членом городского совета Мадрида, а позже стал заместителем мэра в районе Паласио, во время революции 1868 года.

На выборах в конгресс 1864 года он был избран депутатом от Астурии от партии Модерадос. Затем присоединившись к Консерваторам он переизбирался на этот пост до самой своей смерти.

Активно выступая за реставрацию Бурбонов, он основал в 1873 году газету El Tiempo. После подписания Сагунтской декларации Франсиско был назначен мэром Мадрида.

Примечания

Литература 

Депутаты конгресса Испании от провинции Астурия
Мэры Мадрида
Министры развития Испании
Министры иностранных дел Испании
Председатели Конгресса депутатов (Испания)
Губернаторы провинции Мадрид
Умершие в Мадриде